Куртанидзе — грузинская фамилия. Известные носители:
 Куртанидзе, Коба (1964—2005) — советский дзюдоист;
 Куртанидзе, Эльдар (1972) — борец вольного стиля.